Campionatul European de Haltere  este organizat anual începând cu anul 1896 de către Federația Europeană de Haltere (EWF). Primul campionat pentru femei s-a realizat în 1988 într-un oraș distinct de campionatul masculin. Începând cu anul 1998, ambele campionate au loc în același timp.
Pentru titlul de campion european, în prezent se desfășoară 15 probe (8 masculin, 7 feminin).

 Probe masculine: 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg 102kg, 109kg si 109kg+
 Probe feminine: 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg și +75 kg.

Listă campionate

Campionatul feminin

Legături externe
European championships la Federația Europeană de Haltere
IWRP - database

Haltere
Campionatul European de Haltere